Brichta ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Brichta (* 1959), tschechischer Rock-Sänger
 Emil Brichta (1915–1997), deutscher Politiker
 Raimund Brichta (* 1959), deutscher Fernsehmoderator